Сезон 2009/2010 годов Швейцарской футбольной лиги был 113-м чемпионатом Швейцарии по футболу. Официальное название AXPO Super League в честь главного спонсора турнира. Чемпионат стартовал 11 июля 2009 года матчем «Арау» — «Грассхопперс» — 1:0, и закончился 16 мая 2010.

Чемпионом стал «Базель 1893». В Челлендж-лигу выбыл «Арау». «Беллинцона» отстояла своё место в Суперлиге в сезоне 2010/11 в стыковых матчах с «Лугано».

В турнире принимали участие 10 команд из Швейцарии, 9 из которых участвовали в прошлом чемпионате. Место ФК «Вадуц» (Лихтенштейн) в швейцарской суперлиге сезона 2009/10 занял «Санкт-Галлен».

Регламент 
В Суперлиге участвуют 10 команд из Швейцарии. Все клубы проводят между собой по 4 матча: по 2 дома и в гостях. Чемпионом становится клуб, набравший наибольшее количество очков по итогам 36 игр сезона. В случае равенства очков места в таблице распределяются по следующим критериям:
 разница голов;
 результаты личных встреч.

В Челлендж-лигу отправляется клуб, занявший 10 место. Клуб, занявший 9 место, играет переходные игры со вторым местом Челлендж-лиги за право играть в Суперлиге в сезоне 2010/11.

По итогам сезона определяется представительство Швейцарии в еврокубках на сезон 2010/11:
 1-е место в третий квалицикационный раунд чемпионской квалификации Лиги чемпионов 2010/11;
 2-е место в третий квалицикационный раунд нечемпионской квалификации Лиги чемпионов 2010/11;
 3-е место в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11;
 4-е место во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11.

Клубы-участники 

Участники

Турнирная таблица 

Обладатель Кубка Швейцарии 2010 «Базель» уже квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА, поэтому занявший третье место «Грассхопперс» начнет выступление в Лиге Европы УЕФА с раунда плей-офф, «Люцерн» с третьего квалификационного раунда, а финалист кубка Швейцарии «Лозанна» со второго квалификационного раунда.

Результаты матчей

Первая половина чемпионата 

Источник: axposuperleague.chЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Вторая половина чемпионата 

Источник: axposuperleague.chЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Междивизионный плей-офф

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Швейцарской Суперлиги
 Web-сайт Суперлиги

Чемпионат Швейцарии по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Швейцарии в 2009 году
Спорт в Швейцарии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010